Бра () — итальянский полутвердый сыр из коровьего молока (не менее 90 %), с добавлением молока коз или овец. Название происходит от одноимённого городка, куда в Средневековье сыр привозили на продажу. Сыр производят в провинции Кунео, Пьемонт.

История 
Сыр имеет довольно древнюю историю. Сыр производят, по меньшей мере, с XIV века в горах и долинах провинции Кунео. С 16 декабря 1982 года зона его производства была ограничена только этой провинцией. С 1 июля 1996 года сыр получил категорию DOP.

Технология производства 
Для производства сыра используют частично сепарированное коровье молоко с одной или двух доек, обычно с небольшим добавлением овечьего или козьего молока (или и того, и другого). Молоко перед производством нагревают до температуры 36—38 °С для мягкой разновидности будущего сыра () или 27—32 °С для твердой (), а потом добавляют фермент для свёртываемости. После этого сырную массу дважды измельчают, раскладывают по цилиндрическим формам, прессуют и солят. Обычно сыр дважды солят сухим способом, но иногда засаливают в рассоле. Мягкий сыр выдерживают не менее 45 дней, и употребляют, когда он ещё не успел затвердеть, более зрелую, твёрдую версию выдерживают не менее 6 месяцев.

Характеристика сыра 
Мягкий Бра имеет сладковатый, умеренно острый вкус, белый или желтоватый цвет. Твёрдый сыр отличается более острым вкусом и плотной структурой с небольшими дырочками. Жирность сыра — около 32 %.

Употребление 
Бра едят как самостоятельное блюдо. Также используют для приготовления соуса песто, и в измельчённом виде для приготовления разнообразных блюд.

Примечания

Литература 

 Rubino, R., Sardo, P., Surrusca, A. (eds.),  'Italian Cheese: 293 Traditional Types' ,

Ссылки 
 Информация о сыре Бра на муниципальном сайте. 

Сыры из коровьего молока
Сыры из козьего молока
Полутвёрдые сыры
Сыры PDO Италии
Сыры Пьемонта